Brahui (volk) - volk in Pakistan
 Brahui (taal) - taal gesproken door bovenstaand volk